Anorexia Nervosa steht für:
 nervlich bedingte Appetitlosigkeit oder auch Magersucht, siehe Anorexia nervosa
 eine französische Musikgruppe, siehe Anorexia Nervosa (Band)